Вік Гетфілд (;  4 жовтня 1940, Оквілл, Онтаріо) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1958 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Піттсбург Пінгвінс», «Баффало Бізонс» та «Балтимор Кліпперс».

Загалом провів 1076 матчів у НХЛ, включаючи 74 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за національну збірну Канади в Суперсерії 1972.

Нагороди та досягнення 
 Кубок Джона Росса Робертсона в складі «Сент-Кетерінс Тіпіс» — 1960
 Меморіальний кубок в складі «Сент-Кетерінс Тіпіс» — 1960
 Перша команда усіх зірок ОХА — 1960
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1965, 1972
 Друга команда усіх зірок НХЛ — 1972

Статистика

Посилання 
 
 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»